Lengyelországban az északi tengerparttól beljebb jelentős tóvidék található. A Visztula osztja ketté ezt a területet, melynek nyugati oldalát Pomerániai-tóhátságnak, (lengyelül: Pojezierza Południowobałtyckie) a keletit Mazuri-tóhátságnak nevezzük, a Noteć folyótól délre – a Pomerániaia-tóhátság alatt – található a Nagylengyel-tóvidék. A Mazuri-tóhátságot is ezer tó vidéke néven ismerik, akárcsak Finnországot az ezer tó országaként. Az országban csak az egy hektárnál (0,01 km²) nagyobb vízfelületű tavakból 1620 található, az összes tó területe pedig meghaladja az ezer km²-t.

A lengyel tavak kisebbek, a legnagyobb tó, a Śniardwy területe is csak kb. egyhatoda a Balatonénak. Az ország legmélyebb tava a Hańcza-tó (108,5 méter).

Tavak listája

A 10 km²-nél nagyobb területű lengyelországi tavak listája.

Fordítás

Jegyzetek 

Lengyelországgal kapcsolatos listák
Tavak listái